Первая леди Республики Корея, также известная как первая леди Южной Кореи, это супруга президента Республики Корея.

Во время правления президента Пак Чон Хи его дочь Пак Кын Хе выполняла обязанности первой леди после смерти её матери Юк Ён Су. Первая и на сегодняшний день единственная женщина-президент Пак Кын Хе никогда не была замужем, поэтому до сих пор не было первого джентльмена Кореи.

На данный момент первой леди является Ким Чжон Сук, жена президента Мун Чжэ Ина. На посту с 10 мая 2017 года.

Список первых леди Республики Корея

См. также 

Первая леди
Президент Республики Корея

Примечания